Сусо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сусо (настоящее имя Хесус Хоакин Фернандес Саэс де ла Торре; род. 1993) — испанский футболист, атакующий полузащитник итальянского клуба «Милан».
 Сан-Мильян-де-Сусо — древний монастырь в Северной Испании.
 Эрмандад-де-Кампоо-де-Сусо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Эррерос-де-Сусо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.